Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New England 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 7–6, 6–3.

Teste di serie

 Steffi Graf (campionessa)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Amy Frazier (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1990